Luyendyk ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Luyendyk (* 1953), niederländischer Rennfahrer
 Arie Luyendyk junior (* 1981), niederländischer Rennfahrer
 Bruce P. Luyendyk (* 1943), US-amerikanischer Geologe